Olli Happonen (ur. 10 lutego 1976) – fiński skoczek narciarski. Trzykrotny drużynowy mistrz świata juniorów. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1992/1993, kiedy zajął 59. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Przebieg kariery 

Rozpoczął treningi w wieku 11 lat. W latach 1993–1997 był członkiem fińskiej kadry A. Jego najlepszym indywidualnym rezultatem w Pucharze Świata było 15. miejsce zdobyte 28 marca 1993 w konkursie na dużej skoczni w Planicy, gdzie poprzedniego dnia osiągnął wraz z drużyną 5. miejsce. Z powodu braku zadowalających wyników, został przeniesiony do kadry B i zaczął startować w zawodach Pucharu Kontynentalnego. W sezonie 1994/1995 wygrał klasyfikację generalną przed Martin Höllwarthem i kolegą z drużyny Risto Jussilainenem, co było jego największym indywidualnym osiągnięciem.
Poza tym wraz z fińską drużyną juniorów w latach 1992, 1993 i 1994 zdobył mistrzostwo świata juniorów. 
Od 1995 roku mieszkał w Kuopio i zmienił klub z Jyväskylän Hiihtoseura na miejscowy Puijon Hiihtoseura, gdyż od 1993 był członkiem fińskiej kadry narodowej i miał w Kuopio zapewnione lepsze możliwości treningu.

Happonen zakończył karierę w 2000, by móc skupić się na życiu prywatnym. Oprócz tego, po zakończeniu kariery, przez 3 lata był trenerem fińskiej kadry juniorów w skokach narciarskich.

Życie prywatne 
Obok narciarstwa, Happonen uczył się od piątego roku życia gry na perkusji i skrzypcach. Wraz z Ville Kantee, Jarkko Saapunkim oraz Jussim Hautamäki tworzy zespół The Kroisos, gdzie gra na perkusji. 20 maja 2009 ukazał się album The Kroisos pt. "Panda Eyes".

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty O. Happonena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach PK 
  Lauscha – sezon 1993/1994
  Sprova – sezon 1994/1995 (dwukrotnie)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1976